The Belle of New York (1919), een dramafilm onder regie van Julius Steger
The Belle of New York (1952), een muziekfilm onder regie van Charles Walters